Удлер:

Топоним 
 Удлер — коммуна в Германии.

Фамилия 
 Удлер, Рубин Яковлевич (1925—2012) — молдавский лингвист.